Hope (anglicky „naděje)“ může být:

sídlo
New Hope – severoamerické město v Alabamě 
Hope (Arkansas) – město v USA, rodiště Billa Clintona

jména a příjmení osob
Anthony Hope – anglický spisovatel
Bob Hope – americký komik
Elmo Hope – americký jazzový pianista
Frederick William Hope – anglický entomolog
Leslie Hope – kanadská herečka
William Hope (fotograf) – anglický fotograf a spiritista
Hope Solová – americká sportovkyně, fotbalová brankářka

jiný význam
Sound of Hope – americký rozhlasová stanice založená Číňany
Hope Vol. 2 – singl finské kapely Apocalyptica
Hope (diamant) – proslulý drahokam
Vychovávat Hope – americký televizní seriál